Лакруа́ ( – досл. хрест) — французьке прізвище, елемент кількох топонімів.

Відомі носії 

 Андре Лакруа (1945) — канадський хокеїст
 Антуан Лакруа (1863—1948) — французький мінералог
 Ерік Лакруа (1971) — канадський хокеїст
 Крістіан Лакруа (1951) — французький модельєр
  Лео Лакруа — швейцарський футболіст, захисник клубу «Сент-Етьєн».
 Лео Лакруа — французький гірськолижник
 Ремі Лакруа (1988) — американська порноакторка
 Сільвестр Франсуа Лакруа (1765—1843) — французький математик

Топоніми 
 Лакруа-Баррез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї.
 Лакруа-Фальгард (фр. Lacroix-Falgarde) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї.
 Сен-Франсуа-Лакруа (фр. Saint-François-Lacroix) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія.
 Лакруа-Сент-Уан (фр. Lacroix-Saint-Ouen) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс.
 Лакруа-сюр-Мез (фр. Lacroix-sur-Meuse) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія.

Інше 
  Лакруа (місячний кратер)

Французькі прізвища